Le nom Ron Jones est porté par les personnes suivantes :
 Ron Jones (1941-), un professeur d'histoire connu pour avoir mis ses élèves en situation dans un mouvement fascisant appelé La Troisième Vague ;
 Ron Jones (1943-), un joueur de rugby à XV international gallois
 Ron Jones (1945-1993), un réalisateur anglais.
 Ron Jones (1951-), un joueur de hockey sur glace
 Ron Jones (1954-), un compositeur, connu grâce à la série Star Trek : La Nouvelle Génération ;
 Ron Jones (1969-), un joueur de hockey sur glace
 Ron Jones (?-), un journaliste auteur de plus de trente livres ;

Voir aussi